Wijekoon ist der Familienname folgender Personen:

 Chaminda Indika Wijekoon (* 1981), sri-lankischer Mittelstreckenläufer
 Niroshan Wijekoon (* 1964), sri-lankischer Badmintonspieler